Ирина Анатольевна Мироненко (род. ) — российский психолог. Доктор психологических наук, профессор. Специалист в области теории, истории психологии и социальной психологии в контексте мирового научного процесса.

Биография 
Училась на факультете психологии ЛГУ им. Жданова по специальности "Психолог" (1973-1978). Научная специализация — общая и экспериментальная психология. Впоследствии окончила аспирантуру ЛГУ по кафедре общей психологии (1980-1984), защитив в 1984 году кандидатскую диссертацию по психологии (общая психология, 19.00.01). Доктор психологических наук (2005), диссертация — «Отечественная биосоциальная теория в контексте интеграции психологического знания». Профессор кафедры психологии личности факультета психологии СПбГУ (с 2017).  

Член научных сообществ: Российское психологическое общество, European Society for the History of Human Sciences (Европейское общество истории гуманитарных наук).

Библиография (выборочная)
И. А. Мироненко опубликовано около 200 печатных трудов.

 Мироненко И.А. Биосоциальная проблема и становление глобальной психологии. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2019, 406с. - (Методология, история и теория психологии) ISBN 978-5-9270-0407-2
 Мироненко И.А. Российская психология в пространстве мировой науки. СПб, 2015, Нестор-История, 304с. Издательский грант РГНФ.
 Mironenko I.A. Boris Ananiev’s Theory of Self-Determination of Human Development // Oxford Research Encyclopedia of Psychology, 2020 DOI: 10.1093/acrefore/9780190236557.013.664

 Мироненко И.А., Журавлев А.Л. Биосоциальная проблема в контексте глобальной психологической науки: об универсальных характеристиках человека // Психологический журнал, 2019, том 40, № 6, с. 87-98.

 Журавлев А.Л., Мироненко И.А., Юревич А.В. Российская психология в пространстве глобальной науки: ответ дискутантам // Психологический журнал, 2020, том 41, № 3, с. 113–121. DOI: 10.31857/S020595920009335-4

 Журавлев А.Л., Мироненко И.А., Юревич А.В. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА В ГЛОБАЛЬНОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ // Психологический журнал, 2018, том 39, № 2, с. 58-71.
Мироненко И. А. Личность ученого: Борис Дмитриевич Парыгин // В сборнике: Методология, теория, история психологии личности. Сборник статей. Ответственные редакторы: А. Л. Журавлев, Е. А. Никитина, Н. Е. Харламенкова. Москва. 2019. — С. 281-290. ISBN 978-5-9270-0397-6
 Mironenko I. A. Personality as a Social Process: where Peter Giordano Meets Boris Parygin // Integrative Psychological and Behavioral Science, 2018, 52(2), 288-295: DOI 10.1007/s12124-018-9417-y
  Mironenko I.A., Sorokin P.S. Seeking for the definition of “Culture”: current concerns and their implications. A comment on Gustav Jahoda’s article “Critical reflections on some recent definitions of ‘‘culture’’”// Integrative Psychological and Behavioral Science, 52(2), 331-340: DOI 10.1007/s12124-018-
9425-y
 Журавлев А. Л., Мироненко И. А. Вклад Б. Д. Парыгина в возрождение отечественной социальной психологии (к 85-летию со дня рождения) // Психологический журнал, 2015, № 5, — С. 117-124. ISSN 0205-9592
 Mironenko I.A. The Problem of Morality in Contemporary Russian Psychology // Russian Studies in Philosophy, vol. 51, no. 4 (Spring 2013), The Psychology of Morality in Contemporary Russia. P. 51-63.

Примечания 

Психологи России
Социальные психологи
Психологи по алфавиту
Выпускники факультета психологии Санкт-Петербургского государственного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Лауреаты премии имени С. Л. Рубинштейна
Члены Российского психологического общества
Женщины-психологи